Пятый мультиплекс:
 RAI Mux 5
 Mediaset 5